

Geografia
Stati Uniti d'America
Findlay – città dell'Illinois
Findlay – città dell'Ohio
Findlay – township della Pennsylvania

Persone
Arthur Findlay – saggista, uomo d'affari e magistrato britannico
Deborah Findlay – attrice britannica
Desroy Findlay – calciatore anguillano
Hazel Findlay – alpinista britannica
Jack Findlay – pilota motociclistico australiano
Jake Findlay ex calciatore scozzese
John Niemeyer Findlay – filosofo sudafricano
Katie Findlay – attrice canadese
Stuart Findlay – calciatore scozzese
William Findlay – calciatore statunitense, di origini scozzesi

Altro
Findlay High School – scuola situata in Findlay, Ohio
Università di Findlay – università di Findlay, Ohio